Осипово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осипово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Осипово — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Осипово — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Осипово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Осипово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Осипово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Осипово — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Осипово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Осипово — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Осипово — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Осипово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Осипово — деревня в Пестовском районе Новгородской области, Богословское сельское поселение.
 Осипово — деревня в Пестовском районе Новгородской области, Лаптевское сельское поселение.
 Осипово — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Осипово — деревня в Демидовском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Осипово — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Осипово — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Осипово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Осипово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Осипово — деревня в Ржевском районе Тверской области, сельское поселение Победа, на реке Волге
 Осипово — деревня в Ржевском районе Тверской области, сельское поселение Победа, на реке Кокше
 Осипово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Осипово — деревня в Торжоксом районе Тверской области, Страшевичское сельское поселение
 Осипово — деревня в Торжокском районе Тверской области, Яконовское сельское поселение
 Осипово — посёлок в Парабельском районе Томской области.
 Осипово — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Нижнее Осипово
 Осипово-1
 Осипово-2
 Осипово Село